Le terme « battage » désigne de manière générale l'action de battre. Il peut avoir des significations spécifiques, notamment en agriculture et en entomologie.

 En agriculture, le battage est une opération consistant à séparer les graines de certaines plantes, le plus souvent des céréales, de leurs enveloppes.
 En entomologie, le battage est une opération consistant à récolter des insectes en battant le feuillage des arbres et arbustes.
 En sport de combat, le battage est une opération consistant à contrôler l'arme adverse.
 En science des matériaux, en métallurgie, le battage est une opération de préparation de produits manufacturés consistant à les battre. Par exemple en dinanderie : le battage du cuivre.
 Dans l'industrie textile, le battage a pour but d'enlever aux laines les poussières, les matières terreuses ou sableuses et les pailles qu'elles contiennent.
 Le battage vertical des pieux ou des palplanches au moyen d'un mouton ou d'une sonnette permet de les enfoncer verticalement dans le sol.
 La résistance au battage fait partie des propriétés mécaniques d'un matériau et caractérise sa résistance au battage.
 En argot, le mot battage désigne l'acte sexuel.